Il doppio del torneo di tennis USTA LA Tennis Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Víctor Estrella e Alberto Francis 7-68, 6-2.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Chris Drake /  David Martin (primo turno)

 Harel Levy /  Sam Warburg (quarti di finale)
 Jean-Julien Rojer /  Todd Widom (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA LA Tennis Open 2007